Anne-Claude-Louise d'Arpajon, par mariage comtesse de Noailles (1741) princesse de Poix (1729), duchesse de Mouchy (1747), dite aussi maréchale de Poix ou maréchale de Mouchy (1775), née le  à Arpajon et guillotinée le  à Paris, à la barrière du Trône, est une dame de la haute noblesse française.

Elle est la première dame d'honneur des reines de France Marie Leszczynska et Marie-Antoinette d’Autriche.

Biographie

Famille 
Issue d'une des plus illustres familles rouergates, les Arpajon, Anne-Claude-Louise en est la dernière représentante. Son père, Louis de Sévérac, marquis d'Arpajon (1667-1736), achète en 1720 le marquisat de Saint-Germain-lès-Châtres. Il obtient du régent Philippe d'Orléans le privilège de donner son nom à la ville principale, qui devient Arpajon. Sa mère, Anne-Charlotte Le Bas de Montargis (1697-1767), est dame de compagnie de la duchesse de Berry, la fille du régent.

Anne-Claude-Louise d'Arpajon est la descendante en ligne directe de l'architecte Jules Hardouin-Mansart par une fille de ce dernier, Catherine-Henriette Hardouin-Mansart (1673-1748 ; épouse de Claude Lebas de Montargis, d'où Anne-Charlotte Le Bas de Montargis, mère de notre dame d'Arpajon), et la petite-cousine de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, fils de Jacques et petit-fils de Jules Hardouin-Mansart.

Le  a lieu à Versailles le mariage d'Anne-Claude-Louise d'Arpajon avec Philippe de Noailles (1715-1794), comte de Noailles, prince de Poix et futur duc de Mouchy, futur maréchal de France et chevalier des ordres du Roi, gouverneur de la ville de Versailles et des châteaux de Versailles et de Marly, et capitaine des chasses des parcs dépendants de ces lieux.

Descendance 

De l'union d'Anne-Claude-Louise et de Philippe de Noailles (1715 † 1794), duc de Mouchy, naissent six enfants, dont trois meurent en bas âge :

 Louise-Charlotte de Noailles (1745-1832), dame du palais des reines Marie Leszczynska et Marie-Antoinette d'Autriche, mariée en 1760 avec Emmanuel-Céleste de Durfort (1741-1800), duc de Duras ;
 Charles-Adrien de Noailles (né et mort en 1747), prince de Poix ;
 Louis-Philippe de Noailles (1748-1750), prince de Poix ;
 Daniel-François-Marie de Noailles (1750-1752), marquis de Noailles puis prince de Poix ;
 Philippe-Louis de Noailles (1752-1819), prince-duc de Poix et duc de Mouchy , député de la noblesse des bailliages d'Amiens et de Ham aux États-généraux de 1789 ;
 Louis-Marc-Antoine de Noailles (1756-1804), vicomte de Noailles, député de la noblesse du bailliage de Nemours aux États-généraux de 1789.

Dame d'honneur 
Dame d'honneur de la reine Marie Lesczsynska qui mourut en 1768, estimée pour ses qualités, elle est nommée deux ans plus tard dame d'honneur de la nouvelle dauphine Marie-Antoinette d'Autriche. Elle part pour la frontière, avec l'ensemble de l'entourage français, à la rencontre de la future souveraine âgée de 14 ans, qui pose pour la première fois le pied sur le sol Français le , pour n'en plus jamais repartir. 

La comtesse de Noailles a la responsabilité de veiller à ce que la dauphine assimile et respecte bien les us et coutumes de la cour de Versailles. Très attachée au protocole, elle ne parvient pourtant pas à instruire la jeune et primesautière dauphine de ses fonctions représentatives, et protectrices à l'égard des importuns . 

Par la suite, Marie-Antoinette ne lui accorde pas sa faveur, ayant le sentiment de ne pouvoir faire tout ce qu'elle aurait souhaité, et lui donne le surnom de Madame l'étiquette . Quand, en 1774, Marie Antoinette devient reine de France, elle écarte la comtesse de Noailles, qui finit par rejoindre le parti d'opposition noble à la reine, avec Mesdames, les filles de Louis XV.

Révolution française 
Ses deux fils sont élus députés aux Etats-généraux de 1789. Le plus jeune d'entre eux se signale par son enthousiasme pour l'abolition des privilèges. 

La radicalisation de la Révolution les pousse finalement à émigrer.  

Restés en France, le duc et la duchesse de Mouchy sont, en application de la loi des suspects, présumés parents d'émigrés et suspectés d'avoir aidé des prêtres réfractaires . Arrêtés à Mouchy, ils sont emprisonnés, puis finalement guillotinés  le , comme nombre de leurs parents. 

Leurs corps sont jetés dans la fosse commune du cimetière de Picpus, cimetière où sont venus les rejoindre par la suite Lafayette et son épouse, Adrienne de Noailles, morts tous deux après la Révolution .

Au cinéma 
Le rôle de la comtesse de Noailles est interprété par :
 Judy Davis dans Marie-Antoinette, 2006, réalisé par Sofia Coppola
 Cora Witherspoon dans Marie-Antoinette, 1938, réalisé par W. S. Van Dyke
Hélène Vincent dans Marie-Antoinette - Reine d'un seul amour (TV Les Jupons de la Révolution), 1988 de Caroline Huppert.

Pour approfondir

Bibliographie 

 Duchesse de Duras, née Noailles, Journal des prisons de mon père, de ma mère et des miennes, 1888, Paris, librairie Plon, 322 pages, Lire en ligne 
 Georges Martin, Histoire et généalogie de la Maison de Noailles, 1993, Lyon, l'auteur, 245 p., p. 145-160 ;
 Philippe Cachau, "La descendance de Jules Hardouin-Mansart : illustres et inconnus", Bulletin Monumental, 2015.

Pages connexes 

 Maison d'Arpajon
 Maison de Noailles
 Première dame d'honneur
 Liste de personnalités guillotinées pendant la Révolution française
Cimetière de Picpus
 Bibliographie sur le château de Versailles

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en mars 1729
Naissance à Arpajon
Décès en juin 1794
Famille de Noailles
Personnalité guillotinée durant la Révolution française
Décès à 65 ans
Maison de Marie-Antoinette d'Autriche
Comtesse française du XVIIIe siècle
Dame de compagnie française du XVIIIe siècle
Duchesse française du XVIIIe siècle
Princesse française du XVIIIe siècle
Maison de Marie Leszczynska
Duchesse de Mouchy
Personnalité inhumée au cimetière parisien de Picpus
Duchesse de Poix
Princesse de Poix